Катрина Лехис (; ) — эстонская фехтовальщица-шпажистка, олимпийская чемпионка Токио 2020, чемпионка Европы, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.

Биография 
Родилась в 1994 году в Хаапсалу, фехтованием занялась с 2004 года. В 2014 году стала чемпионкой мира среди юниоров.

В 2015 году стала обладательницей серебряных медалей чемпионата Европы и Европейских игр.

В 2018 году Катрина стала первой в истории Эстонии чемпионкой Европы в личной шпаге, победив в финале более опытную соотечественницу — Кристину Кууск.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио завоевала бронзовую медаль в индивидуальной шпаге и золотую в командной шпаге.

Награды 
 Спортсменка года Эстонии (1): 2021

Государственные награды 
 Кавалер ордена Белой звезды 2 класса (Эстония, 2022 год)

Примечания 

Фехтовальщики Эстонии
Олимпийские чемпионы от  Эстонии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года